Кечкеметский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 18 населённых пунктов, в которых проживает 170 554 жителя. Администрация района располагается в городе Кечкемет. Район является центральным районом медье и самым большим по населению и площади.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна